Iunia Prima war ein Mitglied des altrömischen Plebejergeschlechts der Junier im 1. Jahrhundert v. Chr. Die Identifikation als eine Halbschwester des Caesarmörders Marcus Iunius Brutus ist nicht eindeutig.

Identität 
Iunia Prima war eine Tochter des Konsuls von 62 v. Chr., Decimus Iunius Silanus, und der Servilia. Durch deren erste Ehe war Iunia Prima eine Halbschwester des Marcus Iunius Brutus, der ebenso wie Gaius Cassius Longinus, der Gatte ihrer jüngsten Schwester Iunia Tertia, zu den führenden Caesarmördern zählte. Ihre zweitjüngste Schwester Iunia Secunda war die Gattin des Triumvirn Marcus Aemilius Lepidus. Über sie selbst ist nichts berichtet. Nur der Beiname Tertia/Tertulla der Ehefrau von Cassius Longinus lässt darauf schließen, dass es eine dritte, ältere Schwester gegeben haben muss.

Friedrich Münzer identifizierte sie mit der in einer Inschrift im Asklepieion von Kos genannten Ehefrau des Publius Servilius Isauricus. Isauricus war neben Caesar Konsul des Jahres 48 v. Chr. und anschließend Prokonsul der Provinz Asia. Nach Caesars Ermordung stellte er sich gegen Marcus Antonius und versuchte zunächst, zwischen den Caesarmördern und Octavian zu vermitteln, stellte sich dann aber ganz auf die Seite von Octavian und verlobte ihn mit seiner (und Iunias) Tochter Servilia. 41 v. Chr. wurde er erneut Konsul.

Eine weitere Inschrift aus Mytilene für Iunia, Tochter des Decimus Iunius Silanus, bestätigt diese Identifikation.

Ann-Cathrin Harders zweifelt dagegen Münzers Familienkonstruktion an. Ihrer Meinung nach ergibt sich aus dem von Cicero für Brutus’ Halbschwester genannten Namen „Tertulla“ nicht zwingend, dass Iunia Tertia zwei ältere Schwestern gehabt haben muss, die beide erwachsen wurden. Zudem erwähnen weder Cicero noch Plutarch eine dritte Schwester und auch die Schwägerschaft zwischen Isauricus, Brutus, Lepidus und Cassius Longinus erscheint in keiner zeitgenössischen Quelle. Sie nimmt daher an, dass die in den Inschriften erwähnte Iunia die Tochter eines anderen Decimus Iunius Silanus war, nämlich des für 91 v. Chr. bezeugten Münzmeisters. Iunia, die Ehefrau des Isauricus, wäre danach nicht die Schwester, sondern die etwas ältere Cousine von Iunia Secunda und Iunia Tertia.

Literatur 
 

 Susan Treggiari: Servilia and her Family. Oxford University Press, Oxford 2019, ISBN 978-0-19-882934-8, S. 133–138.

Anmerkungen

Stammbaum 

Römer
Junier
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrhundert v. Chr. oder 1. Jahrhundert
Frau